Шиме () — чоловіче хорватське ім'я. Похідне від імені Симон. Відомі люди з таким ім'ям:

 Шиме Будинич (1535—1600) — католицький священик 16-го століття  і письменник із Задара, Венеціанської Далмації (сучасна Хорватія)
 Шиме Любич (1822—1896) — хорватський історик
 Шиме Джодан (1927—2007) — хорватський політик і економіст
 Шиме Лукетін (нар. 1953) — хорватський футболіст
 Шиме Врсалько (нар. 1992) — хорватський футболіст

Див. також 

 Šimun, для якого Шиме може бути зменшувальною формою
Особові імена
Хорватські чоловічі імена